Mauriana o Moriana – regione francese
 Diocesi di Mauriana – diocesi titolare cattolica